Владимир Носенко: Носенко, Владимир (род. 1949) — советский легкоатлет-спринтер.
 Носенко, Владимир Иванович (род. 1944) — российский дипломат.